Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON Classic 2013 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla Američanka Melanie Oudinová, kterou v úvodním kole vyřadila chorvatská hráčka Ajla Tomljanovićová.

Singlový titul si připsala nenasazená Slovenka Daniela Hantuchová, která ve finále zdolala Chorvatku Donnu Vekićovou ve dvou setech 7–6(7–5) a 6–4.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  Kirsten Flipkensová (3. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (čtvrtfinále)
  Tamira Paszeková (2. kolo)
  Sabine Lisická (čtvrtfinále)
  Mona Barthelová (3. kolo)
  Laura Robsonová (2. kolo)
  Urszula Radwańská (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Sie Su-wej (1. kolo)
  Ajumi Moritová (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová (3. kolo)
  Bojana Jovanovská (3. kolo)
  Heather Watsonová (2. kolo)
  Francesca Schiavoneová (čtvrtfinále)
  Magdaléna Rybáriková (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2013
WTA Tour 2013